Lehto är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Lehto (född 1976), svensk speldesigner, krönikör och författare
J.J. Lehto (född 1966), finländsk racerförare
Katja Lehto (född 1972), finländsk ishockeyspelare
Mika Lehto (född 1979), finländsk ishockeyspelare
Olli Lehto (1925-2020), finländsk matematiker
Petteri Lehto (född 1961), finländsk ishockeyspelare
 Rami Lehto (född 1973), finländsk politiker, sannfinländare
Reino R. Lehto (1898–1966), Finlands statsminister 1963–1964
 Sakari T. Lehto (1923–2006), finländsk industriman
 Toivo Lehto (1907–1993), finländsk skådespelare
Veli Lehto (1904–1965), finländsk sångare
Walfrid Lehto (1896–1946), amerikafinländsk sångare

Finska efternamn